Səmədabad – centro abitato del distretto di Biləsuvar, in Azerbaigian
 Səmədabad – centro abitato del distretto di Goranboy, in Azerbaigian
 Səmədabad – centro abitato del distretto di Yevlax, in Azerbaigian